Obhájcem titulu na londýnské trávě byl americký sourozenecký pár Sereny a Venus Williamsových, který do turnaje nezasáhl pro odhlášení starší ze sester Venus Williamsové.

Do turnaje nastoupilo celkem šedesát čtyři dvojic. Každá z vítězek si do žebříčku WTA připsala 2 000 bodů a pár si rozdělil částku 300 000 liber.

První dvojice světa složená z Italek Sary Erraniové a Roberty Vinciové vypadla ve třetím kole s německo-českými turnajovými šestnáctkami Julií Görgesovou hrající po boku Barbory Záhlavové-Strýcové.

Premiérový grandslamový titul si připsala osmá nasazená tchajwansko-čínská dvojice Sie Su-wej a Pcheng Šuaj, která ve finále zdolala australské turnajové dvanáctky Ashleigh Bartyovou s Casey Dellacquovou poměrem

Nasazení párů 
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (3. kolo)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (čtvrtfinále)
  Naděžda Petrovová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (3. kolo)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (3. kolo)
  Liezel Huberová /  Sania Mirzaová (3. kolo)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (semifinále)
  Sie Su-wej /  Pcheng Šuaj (vítězky)
  Anastasija Pavljučenkovová /  Lucie Šafářová (1. kolo)
  Kristina Mladenovicová /  Galina Voskobojevová (2. kolo)
  Cara Blacková /  Marina Erakovicová (2. kolo)
  Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová (finále)
  Vania Kingová /  Čeng Ťie (3. kolo)
  Daniela Hantuchová /  Maria Kirilenková (2. kolo, odstoupili)
  Čan Chao-čching /  Anabel Medinaová Garriguesová (1. kolo)
  Julia Görgesová /  Barbora Záhlavová-Strýcová ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

 Pavouk ženské čtyřhry

Wimbledon 2013